Körting ist der Familienname folgender Personen:

 Körting (Familie), seit dem 17. Jahrhundert aus der Gegend von Soest bekannte Familie, die später entscheidend in der Gastechnik und dem Gaswerkwesen in Deutschland wirkte
 Andreas Rüdiger Körting, deutscher Diplomat

 Carl Körting (1881–??), deutscher Kunstturner
 Corinna Körting (* 1967), deutsche evangelische Theologin
 Ehrhart Körting (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Erich Körting (1902–1978), deutscher SS-Offizier, Kommandeur des Sonderkommandos 7c der Einsatzgruppen

 Georg Körting (1844–1919), Obergeneralarzt des Gardekorps
 Gustav Körting (1845–1913), deutscher Philologe
 Heikedine Körting (* 1945), deutsche Hörspielproduzentin
 Johannes Körting (1856–1952), deutscher Ingenieur
 Leonhard Körting (1834–1930), deutscher Techniker, Gasfachmann und Direktor des Gaswerks in Hannover
 Max Körting (1862–1948), deutscher Unternehmer in der Lichttechnik
 Otto Körting (1884–1959), deutscher sozialdemokratischer Politiker

Körting ist der Name folgender Unternehmen:

 Körting Radio Werke
 Körting Hannover (vormals Gebr. Körting)
 Automobilwerk Wilhelm Körting

Siehe auch:
 Korting